Die BDO World Darts Championship 1984, offiziell 1984 Embassy World Darts Championship, war die siebte Austragung einer von der British Darts Organisation (BDO) organisierten Weltmeisterschaft. Zum sechsten Mal in Folge fand das Turnier im Jollees Cabaret Club in Stoke-on-Trent statt.

Turnierverlauf 
Erneut fand das Turnier mit 32 Teilnehmern statt. es wurde im K.O.-Modus gespielt. Erstmals wurde jedoch auf die Austragung eines Spiels um Platz 3 verzichtet. Es waren Spieler aus 13 Nationen dabei, was eine neue Bestmarke darstellte. Paul Lim musste erneut für Papua-Neuguinea antreten, da sein Geburtsland Singapur noch nicht bei der World Darts Federation (WDF) vertreten war.

John Lowe kam mit seinem Average von 99,00 Punkten pro Aufnahme in der ersten Runde einem neuen Rekord für eine Dart-Weltmeisterschaft sehr nah. Sein Gegner Tony Brown hielt diesen mit 99,24 Punkten.

Titelverteidiger Keith Deller erlitt in der ersten Runde einen großen Rückschlag. Er verlor gegen den Halbfinalisten von 1978, Nicky Virachkul, der schließlich im Viertelfinale gegen Dave Whitcombe chancenlos bezwungen wurde. Whitcombe konnte im anschließenden Halbfinale gegen Jocky Wilson einen 2:4-Satzrückstand noch in einen 6:5-Sieg drehen. Berühmt wurde die Szene am Ende des Spiels, als Wilson betrunken auf die Bühne fiel, bevor er Whitcombe gratulierten konnte.

Eric Bristow machte seine Niederlage gegen Keith Deller im Finale des Vorjahres wieder wett, indem er seinen dritten Weltmeistertitel gewann und im gesamten Turnier nur einen Satz verlor. Er schlug hierbei Finn Jensen, Rick Ney, Peter Locke und John Lowe, bevor er Dave Whitcombe im Finale mit 7:1 in den Sätzen besiegte.

Debütanten 
Erstmals war mit Kexi Heinäharju ein Spieler aus Finnland an der Weltmeisterschaft beteiligt.

Seinen ersten Auftritt bei der BDO World Darts Championship hatte Mike Gregory, der spätere Finalist von 1992. Er konnte hierbei direkt bis in das Viertelfinale verstoßen und wurde dort von Jocky Wilson gestoppt.

Auch Bob Anderson, der spätere Weltmeister von 1988, war das erste Mal mit dabei. Er musste sich allerdings bereits in der ersten Runde gegen Stefan Lord geschlagen geben.

Setzliste

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld belief sich auf £ 36.200. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ebenso gab es ein Sonderpreisgeld von £ 52.000 für das Erreichen eines Nine Dart Finishes. Auch in diesem Jahr gelang dies jedoch niemandem. Das Preisgeld in Höhe von £ 800 für das höchste Finish teilten sich Eric Bristow, Malcolm Davies, Peter Locke, John Lowe und Jocky Wilson mit einem Finish von 161 Punkten.

Ergebnisse

Einzelnachweise 

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 1984
Sportveranstaltung in Stoke-on-Trent
Dartwettbewerb in England